21-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві в 1952 році.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 16 шахістів.

Набравши 11½ очок з 15 можливих чемпіоном України став 21-річний студент Київського політехнічного інституту Владлен Зурахов.

Слід відзначити, що вік більшості учасників турніру коливався від 17 до 23 років, при цьому молодь задавала тон в турнірі. З шести перших місць чотири посіли молоді шахісти. Слідом за досвідченим турнірним бійцем чемпіоном України 1944 року Борисом Гольденовим, який набравши 11 очок посів 2 місце, третє місце за студентом Одеського університету першорозрядником Володимиром Токарєвим (9½ очок), четверте посів 18-річний Юрій Коц (9 очок). П'яте та шосте місця розділили чемпіон України 1949 року Ісаак Липницький та студент Київського автодорожного інституту Олександр Костюченко (по 8 очок). Юний 17-річний одесит Яків Юхтман з результатом 8 очок з 15 можливих розділив 7-9 місця.

Зігравши декілька партій через хворобу вибув з турніру Абрам Хавін.

Зі 120 зіграних на турнірі партій  — 84 закінчилися перемогою однієї зі сторін (70,0%), внічию завершилися 36 партій.

Турнірна таблиця

Література 
 Журнал «Шахматы в СССР» № 7/1952, стор.216
 А.Хавін «Шахматы за 1954 год» стор.187-188

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Таблиця чемпіонату 
 Деякі партії чемпіонату

1952 у шахах
1952 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів